Erva-pessegueira é nome comum de diversas espécies vegetais:

 Polygonum lapathifolium
 Polygonum persicaria